Гран-при Абу-Даби 2013 года (официально 2013 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix) — автогонка, семнадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года (и 5-й Гран-при Абу-Даби в истории «Формулы-1»), проходивший с 1 по 3 ноября на трассе «Яс Марина», Абу-Даби, ОАЭ.

Предыдущий Гран-при Абу-Даби «Формулы-1» проходил со 2 по 4 ноября  года на этой же трассе.

Стюарды 
 Ларс Остерлинд () — президент Шведской автомобильной федерации, член Международного совета FIA;
 Тим Мейер () — заместитель делегата FIA в США, стюард FIA;
 Мартин Доннелли () — британский пилот «Формулы-1» (сезоны - гг).

Свободные заезды

Резервные пилоты

Квалификация 
''Погодные условия: ясно; сухо. Воздух: +32…31 °C, трасса: +36…33 °C.

|}
Примечания
 1.  Кими Райкконен квалифицировался с пятым результатом, но позднее, решением стюардов Гран-при Абу-Даби, он был исключён из протокола квалификации по причине того, что его болид был признан несоответствующим регламенту. При приложении стандартной тестовой нагрузки передняя часть днища болида прогнулась более чем на пять миллиметров — допуска, разрешенного техническим регламентом. Пилот был допущен к участию в гонке, но будет стартовать с последней позиции стартового поля.

 2.  Решением стюардов Гран-при Абу-Даби, Жюль Бьянки наказан потерей пяти стартовых позиций. Причиной стала внеплановая замена коробки передач на его болиде.

Гонка 

|-
! colspan=13|Источник
|}

Круги лидирования

Штрафы пилотов

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Статистика 
 13-й поул Марка Уэббера
 55-й поул команды Red Bull
 21-й быстрый круг Фернандо Алонсо
 229-й быстрый круг команды Ferrari
 37-я победа Себастьяна Феттеля
 60-й подиум Себастьяна Феттеля
 45-я победа команды Red Bull
 100-й подиум команды Red Bull
 1 000-е очко Марка Уэббера
 6 000-е очко двигателей Renault
Выборка сделана на основе данных, опубликованных ресурсом StatsF1

Примечания

Ссылки 
 
 

 Подробное описание хода гонки
 Смена шин на дистанции

Гран-при Абу-Даби